Kasteel Ravenhof (Stabroek), een kasteel te Stabroek
Kasteel Ravenhof (Torhout), een kasteel te Torhout
Kasteel Ravenhof (Amby), een verdwenen kasteel te Maastricht-Amby